Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1971, disputat al circuit de Österreichring el 15 d'agost del 1971.

Resultats

Altres 
 Pole: Jo Siffert 1' 37. 44

 Volta ràpida: Jo Siffert 1' 38. 47 (a la volta 29)

 Va ser el primer GP per Niki Lauda.

Referències 
 

Àustria
1971